Podocnemis unifilis - espécie de tartaruga
Peltocephalus dumerilianus - espécie de tartaruga

Ver também 
 Cágado

Desambiguações de animais